Потамантиды, или подёнки речные  — семейство подёнок, включающее около 23 видов в трёх родах.

Описание 
Нимфы семейства приценщики и плавают неуклюже. Живут они в местах с грубым субстратом. Питаются в основном детритом.

Виды 
Anthopotamus
 Anthopotamus distinctus
 Anthopotamus myops
 Anthopotamus neglectus
 Anthopotamus neglectus disjunctus
 Anthopotamus neglectus neglectus
 Anthopotamus verticis

Примечания

Ссылки 
 Indiana University Press Joins Current Scholarship Program
 Zoological Studies 47(2): 185—190 (2008) (PDF)

Подёнки
Семейства насекомых